Спектр-001 (компьютер)
 Спектр-001 (пилорама)
 Спектр-001 (телефон)
 Спектр-001 (фирма)